The Big Three oder Big Three steht für:
 Führer der drei Weltmächte im Zweiten Weltkrieg; siehe Winston Churchill#Die Großen Drei
 drei große Ratingagenturen; siehe Standard & Poor’s
 drei große US-amerikanischen Fernsehnetworks; siehe Network#Geschichte der Networks
 The Big Three Trio, US-amerikanisches Rhythm-and-Blues-Trio, 1946–1952
 The Big Three (britische Band), britische Beatband, 1959–1966, 1973, 1999 
 The Big 3, US-amerikanisches Folk-Trio (1962–1964)